Перша ліга Словенії 1997—1998 — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Марибор.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Рудар (Веленє) взяв участь у Кубку кубків 1998—1999 як фіналіст Кубку Словенії 1997—1998.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|}

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

1997–1998
Словенія
Словенія
1997 у словенському спорті
1998 у словенському спорті